Suchodol – comune della Repubblica Ceca
 Suchodol – insediamento di tipo urbano della Russia